Топоровцы (Ивано-Франковская область) — село в Городенковском районе Ивано-Франковской области Украины.
 Топоровцы (Черновицкая область) — село в Новоселицком районе Черновицкой области Украины.